Abaí bezeichnet:
 den Fluss Blauer Nil
 die Stadt Abaí (Paraguay)

siehe auch
Abai